Plötzlich und unerwartet ist der Titel folgender Filme:

 Plötzlich und unerwartet (1985), deutscher Fernseh-Kriminalfilm von Thomas Engel
 Plötzlich und unerwartet – eine Déjà-Revue, deutscher Kurzfilm von Michael Brynntrup